Zoanthus är ett släkte av koralldjur. Zoanthus ingår i familjen Zoanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Zoanthus